Олёкма — многозначный термин.

Значения 
 Олёкма — река в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии, правый приток реки Лены.
 Олёкма — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Олёкма — железнодорожная станция на БАМе (Дальневосточная железная дорога).

См. также 
 Олёкминск
 Средняя Олёкма